Hyalolaena sewerzowii är en flockblommig växtart som beskrevs av Eduard August von Regel och Ferdinand Gottfried Theobald Maximilian von Herder. Hyalolaena sewerzowii ingår i släktet Hyalolaena och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
sewerzowii